Blektjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Blektjärnen, Hälsingland, sjö i Ljusdals kommun, 
Blektjärnen (Brunflo socken, Jämtland), sjö i Östersunds kommun, 
Blektjärnen (Bräcke socken, Jämtland), sjö i Bräcke kommun, 
 Blektjärn (naturreservat) – ett naturreservat i Bräcke kommun
Blektjärnen (Hammerdals socken, Jämtland, 704931-148878), sjö i Strömsunds kommun, 
Blektjärnen (Hammerdals socken, Jämtland, 705217-148711), sjö i Strömsunds kommun, 
Blektjärnen (Hammerdals socken, Jämtland, 706379-148475), sjö i Strömsunds kommun, 
Blektjärnen (Häggenås socken, Jämtland), sjö i Östersunds kommun, 
Blektjärnen (Håsjö socken, Jämtland), sjö i Bräcke kommun, 
Blektjärnen (Klövsjö socken, Jämtland), sjö i Bergs kommun, 
Blektjärnen (Lits socken, Jämtland), sjö i Östersunds kommun,  (9,13 ha)
Blektjärnen (Lockne socken, Jämtland), sjö i Östersunds kommun, 
Blektjärnen (Marieby socken, Jämtland, 699791-144126), sjö i Östersunds kommun, 
Blektjärnen (Marieby socken, Jämtland, 700524-146306), sjö i Östersunds kommun, 
Blektjärnen (Nyhems socken, Jämtland), sjö i Bräcke kommun, 
Blektjärnen (Näs socken, Jämtland), sjö i Östersunds kommun, 
Blektjärnen (Ragunda socken, Jämtland), sjö i Ragunda kommun, 
Blektjärnen (Revsunds socken, Jämtland), sjö i Bräcke kommun, 
Blektjärnen (Rödöns socken, Jämtland), sjö i Krokoms kommun, 
Blektjärnen (Ströms socken, Jämtland), sjö i Strömsunds kommun, 
Lill-Blektjärnen, sjö i Bräcke kommun, 
Stor-Blektjärnen, sjö i Bräcke kommun,  (7,34 ha)
Blektjärnen, Ångermanland, sjö i Sollefteå kommun, 
Väster-Blektjärnen, sjö i Strömsunds kommun,  (6,23 ha)
Öster-Blektjärnen, sjö i Strömsunds kommun,  (10,2 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn